Kildonan ist der Name von:

Kildonan (Arran), einem Ort auf der schottischen Insel Arran
Kildonan (Skye), einem Ort auf der schottischen Insel Skye
Dun Kildonan ein Steinfort in Schottland
Kildonan (Sutherland), einem Ort im schottischen Hochland
Kildonan (Manitoba), einer ehemaligen Gemeinde in Manitoba, Kanada, heute Teil von Winnipeg (s. u.)
Kildonan (Manitoba, Wahlbezirk), einem Wahlbezirk in Manitoba, Kanada

Teile von Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, heißen zudem:
 East Kildonan
 West Kildonan
 Old Kildonan